Omble est un nom vernaculaire ambigu  en français. Ce terme désigne diverses espèces de salmonidés du genre Salvelinus.

Liste des « ombles » 
Noms vernaculaires attestés en français.
Note : Certains de ces poissons ont plusieurs noms possibles.
 Omble d'Amérique ou Omble du Canada - Salvelinus namaycush
 Omble chevalier, Omble-chevalier ou Omble de l'arctique - Salvelinus alpinus ou Salvelinus alpinus alpinus
 Omble de fontaine - Salvelinus fontinalis et Salvelinus malma malma
 Omble malma - Salvelinus malma malma
 Omble du Pacifique - Salvelinus malma

Notes et références 

Salmoniformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu